QRH steht für: 
 Quick Reference Handbook, eine Checkliste in der Luftfahrt, für technische Problem- und Notsituationen an Bord
 Bahnhof Rotterdam Centraal (IATA-Bahnhofs-Code)
 Q-Schlüssel für variierende Frequenzen

Abkürzung